Toirdhealbhach Ua Conchobhair (antiguamente escrito Tairrdelbach Mór Ua Conchobair y anglicanizado como Turlough Mór O'Connor/O'Conor; 1088-1156), fue rey de Connacht (1106-1156) y rey supremo de Irlanda (ca. 1120-1156).

Reinado 
En 1092, el rey Ruaidrí fue cegado por Flaithbertaigh Ua Flaithbertaigh, incidente que condujo a la dominación de Connacht por los Dál gCais de Munster, dirigidos por el hermano de la madre de Ua Conchobair, Muirchertach Ua Briain, rey supremo de Irlanda y quien «posiblemente llevó a Tairrdelbach a su casa para prepararlo para el día en que sería rey de Connacht» (p. 471, MIAE 2005). Sin embargo, esto no ocurriría hasta 1106; hasta entonces, Connacht soportó un periodo prolongado de conflictos civiles entre facciones diferentes de los Uí Conchobair, Uí Ruairc de Bréifne y otras familias menores de Uí Briúin y Síol Muireadaigh, incluyendo a los lejanos Uí Fiachrach Aidhne.

En 1106, con el apoyo de su tío Muirchertach Ua Briain, Ua Conchobair, con 18 años, privó a su hermano mayor Domnall de la corona de Connacht. «Tairrdelbach cuidadosamente mantuvo su alianza con Ua Briain, enviando tropas de ayuda al rey supremo contra Ui Ruairc de Bréifne en 1109. Pero también estuvo decidido a defender su reino contra predadores como Domnall Mac Lochlainn (f. 1121), rey del del norte de Irlanda».

Tairrdelbach construyó Dún Gaillimhe en 1124. Un poblamiento pequeño creció alrededor de este fuerte dando lugar a Galway. La Cruz de Cong, hecha en nombre de Tairrdelbach fue diseñada para ser colocada sobre un crucero. Fue realizada para la Catedral de Tuam y posteriormente trasladada a la abadía de Cong.

Tairrdelbach ha sido descrito como sigue: «Fue cincuenta años rey de Connacht, uno de los reinados más largos de cualquier monarca europeo. Dominó la política irlandesa [...] encabezando ejércitos y armadas por todo Éire [...] sometiendo reinos enteros. Un magnífico comandante militar bajo cualquier estándar, su victoria en Móin Mór en 1151 está entre las más decisivas de la historia irlandesa, inflingiendo 7000 bajas al enemigo [...] Un tirano innovador, su creación de castillos fue innovador en Éire [...] así como lo fue su deseo aparente de introducir la primogenitura masculina [...] Redes comerciales y políticas le conectaron con colegas gobernantes en Gran Bretaña, Francia, y Escandinavia. Reorganizó condados y reinos como le convino, modelando un dominio personal bien defendido dentro de Connacht, un imperio que habría de abarcar todo Éire. Dún Mór fue su sede, Tuaim Dá Ghualann el asiento de su arzobispo, y Dún Gaillimhe su puerto principal —militar y mercantil».

Móin Mór 
Pese a entregar rehenes a Muirchertach MacLochlainn en 1150, dejando de ser rey de Irlanda, Tairrdelbach fue todavía capaz de un activo gobierno en Irlanda del sur. En 1151 él y sus aliados —Diarmaid Mac Murchadha de Leinster, Maelseachlainn hijo de Murchadh Ó Maelseachlainn de Mide, Tighearnán Ó Ruairc de Reino de Breifne— se reunió con las fuerzas de Toirdhealbhach Ó Briain de Thomond en Móin Mór cerca de Glanmire. En una de las batallas más decisivas de Irlanda, Tairrdelbach derrotó a Ó Briain, matando a "7000".

Familia 
Era el hijo más joven de Ruaidrí na Saide Buide (fallecido en 1118 y quien estuvo casado con cuatro o más mujeres), de y Mór, hija de Toirdelbach Ua Briain (1009-1086). Sus hermanos fueron Niall (asesinado en 1093), Tadc (asesinado en 1097), Conchobar (asesinado en 1103), Domnall, rey de Connacht (depuesto en 1106). Tuvo al menos una hermana, Dubhchobhlaigh Alubia Ua hEaghra, de Luighne Connacht (f. 1131). Según los Anales de Tigernach, la madre de Toirdelbach murió el año de su nacimiento, sugiriendo que su parto pudo haber sido arduo. Los hermanos de Ua Conchobair, Tadc y Domnall, reinarían en diferentes momentos, pero dependiendo del apoyo de los Muircherteach Ua Briain.

Ascendencia

Matrimonio y descendencia 
 
Tuvo las siguientes esposas:
 Caillech Dé Ní Eidin.
 Órfhlaith Ní Mailshechlainn (fallecida en 1115).
 Mór Ní Lochlainn (f. 1122).
 Tailltiu Ní Mailshechlainn (f. 1127), hermana de Órfhlaith.
 Derbforgaill Ní Lochlainn (f. 1151).
 Dubhcobhlach Ní Maíl Ruanaid (f. 1168).

Dubhaltach Mac Fhirbhisigh, escribió el siguiente relato de la familia de Tairrdelbach en 1649:

 Conchobar Ua Conchobair, (fl. 1126-1144).
 Hija sin identificar (asesinada en 1134), mujer de Murchadh Ua hEaghra.
 Aedh Dall Ua Conchobair (fl. 1136-1194).
 Ruaidrí Ua Conchobair (fl. 1136-1198).
 Tadhg Alainn Ua Conchobair (ff. 1143/1144).
 Cathal Migarán Ua Conchobair (ff. 1151 o 1152).
 Cathal Crobdearg Ua Conchobair (f1152-1224).
 Donnell Mor Mideach Ua Conchobair (ff. 1176).
 Brian Breifneach Ua Conchobair (ffl. 1156).
 Brian Luighnech Ua Conchobhair (ffl. 1156-1181).
 Maghnus Ua Conchobair (f. 1181).
 Mór Ní Conchobair (f. 1190).
 Muirchertach Muimhnech Ua Conchobair (f. 1210).
 Máel Ísa, Abad de Roscommon (f. 1223).
 Muirgheas El Canon (f. 1224).
 Aedh.
 Maghnus.
 Lochlann.
 Donchadh.
 Maol Seachlainn.
 Tadhg Fiodhnacha.
 Conchobair.
 Diarmaid.
 Tadhg Dairean.
 Murchadh Finn.
 Uran.

Vía su hijo, Brian Luighnech O Conchobhair, descendió la dinastía de los Ó Conchobhair Sligigh, y de Cathal Crobhdearg Ua Conchobair, su hijo más joven, tanto los O Conchobhair Ruadh como los Ó Conchubhair Donn.

Árbol familiar

Referencias

Bibliografía 
Leabhar na nGenealach
Annals of the Four Masters, ed. John O'Donovan, Dublín, 1856.
Annals of Lough Ce, ed. W.M. Hennessey, Londres, 1871.
Irish Kings and High Kings, Francis John Byrne, 3rd revised edition, Dublin: Four Courts Press, 2001. .
A very puzzling Irish Missal, John A. Claffey, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, volumen 55, 2003, pp.1-12.
The Inauguration site of Tairrdelbach Ua Conchobair, Elizabeth FitzPatrick, in Assembly Places and Practices in Medieval Europe, ed. Aliki Pantos and Sarah Semple, Four Courts Press, Dublin, 2004. .
Royal Inauguration in Gaelic Ireland, c. 1100–1600:A Cultural Landscape Study, Elizabeth FitzPatrick, Boydell Press, 2004. .
Freya Verstraten. "Ua Conchobair", in Seán Duffy (ed.). Medieval Ireland: An Encyclopedia. Routledge. 2005. pp. 464-6.
 Martyn, Adrian, The Tribes of Galway:1124-1642, Galway, 2016. .

Irlandeses del siglo XI
Irlandeses del siglo XII
Altos Reyes de Irlanda
Reyes de Connacht